Dália (növénynemzetség)
 Dália (keresztnév)
 Dália Jazz Klub